Der Mahindra TUV 300 ist ein SUV des indischen Automobilherstellers Mahindra & Mahindra Limited. Seit 2018 wird es auch in der Langversion TUV 300 Plus gebaut.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde im August 2015 angekündigt. Am 10. September 2015 wurde der Siebensitzer in Madhya Pradesh vorgestellt. Im Juni 2018 präsentierte Mahindra den TUV 300 Plus. Er ist über 40 Zentimeter länger und hat neun Sitzplätze.

Technische Daten 
Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 1,5-Liter-Dieselmotor mit 62 kW (84 PS) oder 74 kW (100 PS). Die 2018 eingeführte Langversion hat einen 88 kW (120 PS) starken 2,2-Liter-Dieselmotor.

Weblinks 

 Internetseite für den Mahindra TUV 300
 Internetseite von Mahindra & Mahindra

Einzelnachweise 

Kombi